Gatta ima više značenja:
 Gatta, Enna
 Gatta, Milano
 Gatta, Modena
 Gatta, Reggio Emilia